Пфуль () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пфуль, Карл Людвиг Август (1757—1826) — прусский генерал, позже принятый на русскую службу.
 Пфуль, Кжесчан Богувер (1825—1889) — серболужицкий филолог, педагог, писатель и поэт. Другое 
 Пфуль — немецкий дворянский род.